Zapatero ( für Schuhmacher) ist der Familienname folgender Person:
 José Luis Rodríguez Zapatero (* 1960), spanischer Politiker (PSOE) und Ministerpräsident
 Virgilio Zapatero Gómez (* 1946), spanischer Minister (1986–1993)
 Luis Arroyo Zapatero (* 1951), spanischer Rektor der Universidad de Castilla-La Mancha (1988–2003)
 Ismael Piñera Zapatero (* 1977), spanischer Fußballspieler
 Carlos Arroyo Zapatero (* 1964), spanischer Architekt
 Gonzalo Ruiz Zapatero (* 1954), spanischer Prähistoriker

Zapatero bezeichnet weiter:
 Viva Zapatero!, satirischer Film von Sabina Guzzanti über den italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi
 in Lateinamerika, aber nicht im deutschsprachigen Raum Zapatero genannt wird die Pflanzenart Hieronyma alchorneoides, ein mittel- und südamerikanischer Baum

Siehe auch: